Roentgen (unitat), unitat de mesura de la radiació ionitzant
 Roentgen (àlbum), treball del cantant japonès Hide
 Biografies:
 Wilhelm Röntgen (1845–1923), metge alemany, descobridor dels raigs X
 Abraham Roentgen (1711–1793), ebenista alemany
 David Roentgen (1743–1807), ebenista alemany, germà d'Abraham Roentgen
 Heinrich Röntgen (1787–1813), explorador alemany
 Julius Röntgen (1855–1932), músic i compositor alemany
 Kevin Roentgen, music, cantant del grup Orson